Andrew ("Andy") Alexander Cole (Nottingham, 15 oktober 1971) is een Engels voormalig voetballer die speelde als aanvaller bij, vooral, Manchester United. Hij was profvoetballer van 1988 tot 2008. Cole maakte 289 carrièredoelpunten.

Biografie 
Cole is vooral bekend van zijn tijd bij Manchester United waar hij samen met Dwight Yorke in de aanval speelde. In die tijd won hij ook de UEFA Champions League. In het seizoen 1993/94 was hij topscorer van de Premier League.

Cole speelde ook vijftien keer (een doelpunt) in het Engels voetbalelftal. Hij maakte zijn debuut voor de nationale ploeg onder bondscoach Terry Venables op 29 maart 1995 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Uruguay (0-0). Hij trad in dat duel na eenenzeventig minuten aan als vervanger van aanvaller Teddy Sheringham. Zijn eerste en enige interlanddoelpunt maakte hij op 28 maart 2001 in de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Albanië, toen hij in de blessuretijd de eindstand bepaalde op 1–3.

Cole scoorde in zijn jaren in de Premier League tegen achtendertig verschillende clubs. Daarmee was hij recordhouder tot Frank Lampard op 21 september 2014 voor de negenendertigste keer tegen een andere Premier League-tegenstander scoorde.

Clubs
1989/92: Arsenal
1991/91: Fulham (huur)
1992/93: Bristol City
1993/95: Newcastle United
1995/01: Manchester United
2001/04: Blackburn Rovers
2004/05: Fulham
2005/06: Manchester City
2006/07: Portsmouth
2007/07: Birmingham City (huur)
2007/08: Sunderland
2008/08: Burnley (huur)
2008/08: Nottingham Forest

Statistieken

Erelijst
 Arsenal
FA Charity Shield: 1991 (gedeeld)

 Newcastle United
Football League First Division: 1992/93

 Manchester United
Premier League: 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/00, 2000/01
FA Cup: 1995/96, 1998/99
FA Charity Shield: 1997
UEFA Champions League: 1998/99

 Blackburn Rovers
EFL Cup: 2001/02

Individueel
 Premier League Golden Boot: 1993/94
 PFA Young Player of the Year: 1993/94
 Premier League Player of the Month: november 1997
 PFA Team of the Year: Premier League (1999/00)

Zie ook

 Lijst van Premier League-winnaars
 Lijst van spelers in de Premier League
 Lijst van spelers met 100 of meer doelpunten in de Premier League
 Lijst van spelers van Arsenal FC
 Lijst van spelers van Blackburn Rovers
 Lijst van spelers van Birmingham City FC
 Lijst van spelers van Fulham FC
 Lijst van spelers van Manchester United FC
 Lijst van spelers van Newcastle United FC
 Lijst van spelers van Nottingham Forest FC

Cole, Andy